Der Begriff relativer Fehler wird in verschiedenen Fachgebieten verwendet:

 in der Numerik als Abschätzung eines Fehlers mit Berücksichtigung der verwendeten Daten, siehe Fehlerschranke#Relativer Fehler
 als veralteter Fachausdruck in der Messtechnik, siehe Messabweichung#Relative Messabweichung